Šibice jsou názvem několika míst:

 Šibice (Hronětice) – osada a bývalý panský dvůr v obci Hronětice v okrese Nymburk
 Šibice (Zaprešić) – část města Zaprešić v Chorvatsku
 historický název obce Svibice, dnes základní sídelní jednotky (Svibice I) města Český Těšín
 české pojmenování města Scheibbs v Rakousku